Overschild (dorp), een dorp in de gemeente Midden-Groningen in de Nederlandse provincie Groningen
 Overschild (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen